Vasasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vasasjön, Skåne, sjö i Klippans kommun,  (16 ha)
Vasasjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn